Nemanjica kan syfta på:

Bosnien och Hercegovina 

 Njemanica, ort, Republika Srpska,